Michał Kaczyński (siatkarz)
 Michał Kaczyński (poeta)